Pradesh est un terme qui signifie « province » ou « État » dans plusieurs langues du sous-continent indien et de la péninsule indochinoise.

Étymologie 
Le mot s'écrit de la façon suivante :
 devanagari :  (pradeś en hindi, bhodjpouri, konkani, marathi, népalais)
 bengali :  (prodesh en bengali, prôdex en assamais)
 gujarati :  (pradēś)
 kannada :  (pradēś)
 malayalam :  (pradēś)
 télougou :  (pradēś)
 tamoul :  (piratēcam)
 ourdou :  (pradīš)

Le terme est emprunté dans d'autres langues hors du sous-continent indien :
 thaï :   (prathet)
 lao :  (pathet)
 khmer :  (brotes, signifiant « nation »)

La forme adjective, équivalente de « provincial », est pradeshik.

Entités administratives 
Actuellement, cinq États indiens contiennent le mot pradesh dans leur nom :
 Andhra Pradesh, « pays des Andhras » (ou Télougous)
 Arunachal Pradesh, « pays des montagnes de l'aurore », par sa situation topographique et géographique, à l'extrémité orientale de l'Inde
 Himachal Pradesh, « pays des montagnes enneigées », par sa situation dans l'Himalaya
 Madhya Pradesh, « province centrale »
 Uttar Pradesh, « province du Nord »

Le terme est également présent dans le nom de : 
 , proposition d'un nouvel État indien issu de la partie occidentale de l'Uttar Pradesh
 , ancien État indien (1948-1956), fusionné avec le Madhya Pradesh lors des réorganisations des États indiens

Annexes 
 Desi
 -stan
Homonymie de toponyme
Administration territoriale
État ou territoire en Inde